El Tros de la Manela del Pere és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat al nord-est de la vila, a l'esquerra del barranc dels Confossos i al sud de Serretes. Pel seu costat nord circula el Camí de l'Horta.

Manela del Pere